Bolle se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Bolle
 Carl August Bolle